Копаинала има више значења:

 Општина Копаинала (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Копаинала (Копаинала, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Копаинала (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Копаинала (Монтекристо де Гереро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику